Дарія Ді Філіппо
 Пол Ді Філіппо
 Стефано Ді Філіппо
 Фаб'єн Ді Філіппо